Le Collège catholique Samuel-Genest (CCSG) est une école secondaire francophone catholique à Ottawa, en Ontario (Canada).

L'école est administrée par le Conseil des écoles catholiques du centre-est (CECCE). L'école pré-secondaire et l'école secondaire ont été combinées en 2004 avec la fusion de l'école secondaire CCSG avec les écoles primaires Pauline-Vanier et Vision jeunesse. Un uniforme est obligatoire pour les élèves.

Histoire 

Le collège ouvre ses portes en .  Il accueille , comprenant deux classes de  et une classe de .  Le collège offre des cours de  l'année suivante. Les cours de  sont offerts à partir de 1982. Les cours de  sont donnés pour la première fois en 1984. Ces cours sont offerts jusqu'en 2000, lorsque le gouvernement de l'Ontario supprime la  du cursus secondaire. 

Le CCSG a changé d'emplacement à deux reprises. Occupant d'abord un immeuble situé sur la rue Smyth, le collège se déplace ensuite vers la rue Church avant de s'installer définitivement dans ses présents locaux au 704, chemin Carson.

Anciens élèves 
 Grant Clitsome (Équipe de hockey à Clarkson University [Potsdam, New York] – Ligue nationale de hockey [Columbus Blue Jackets, Winnipeg Jets])
 Osvaldo Jeanty (Équipe de basketball à l’Université Carleton [Ottawa] – Équipe nationale canadienne masculine de basketball)
 Patrick Groulx, humoriste et animateur 
 Vincent Leclerc, acteur 
 Alexis Martel-Lamothe (– Équipe nationale canadienne U20 de soccer-Université Notre Dame [Illinois] NCAA Division 1)
 Dan Tessier (67's d’Ottawa – Hockey professionnel [en Europe – Amsterdam, Lausanne, etc. /en Amérique du Nord — Kalamazoo, Toronto, etc.])

Plan de l'école 
Samuel-Genest est une grande école contenant deux étages avec un pavillon de  pour les élèves de 7 et . L’école a deux gymnases, une cafétéria, et un auditorium nouvellement rénové. En 2005, un pavillon a été construit afin d’accueillir les élèves de la  et  année.

Voir aussi 

 Éducation en langue française en Ontario
 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
 École secondaire catholique Béatrice-Desloges
 École secondaire catholique Paul-Desmarais

Liens externes
  
 Site web du programme PANA
 Site web des équipes sportives inter scolaires
 Changer ma communauté (Archives Le Droit) 

Samuel-Genest
Enseignement à Ottawa
École catholique en Ontario
Culture francophone à Ottawa